Утра́та:
 Утра́та — действие по значению глагола утрачивать, утрачиваться и его результат (потеря, ущерб, урон и так далее), например:
 Утрата конечных согласных — ряд фонетических изменений, заключающихся в исчезновении конечных согласных -t, -d, -s, -r.
 Утрата слоговых сонантов в прабалтославянском языке — фонетическое изменение.
 Утрата гетерозиготности, также потеря гетерозиготности или LOH (сокр. от англ. loss of heterozygosity) — событие, которое приводит к потере всего гена и окружающей его хромосомной области. 
 К. Утрата (польск. Kazimiera Utrata-Lusztig) — польская актриса театра и кино.